Alessandro Nesta, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nesta Carter, atleta giamaicano
 National Endowment for Science Technology and the Arts
 Nesta candida delle Fissurellidae